Scheiblingstein är ett berg i Österrike.   Det ligger i distriktet Politischer Bezirk Wien-Umgebung och förbundslandet Niederösterreich, i den östra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Wien. Toppen på Scheiblingstein är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Scheiblingstein är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Scheiblingstein. Runt Scheiblingstein är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Wien,  km sydost om Scheiblingstein. 

I omgivningarna runt Scheiblingstein växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Niederösterreich
Artiklar med robotjusterad position
Berg i Österrike 200 meter över havet eller högre